Medalen kan syfta på följande platser:

Norge 

 Medalen (dal i Norge, Møre og Romsdal fylke), Stranda kommun,

Svalbard och Jan Mayen 

 Medalen (dal i Svalbard och Jan Mayen), Spitsbergen,

Åland 

 Medalen, Åland, sjö, 

Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar